Frank Astor (* 28. Mai 1959 in Hermeskeil) ist ein deutscher Coach, Trainer, Entertainer, Schauspieler und Autor.

Leben 
Frank Astor wuchs in Hermeskeil auf. Er besuchte von 1980 bis 1983 für die Hochschule für Musik und Theater Hamburg in Hamburg und absolvierte eine Ausbildung zum Schauspieler. Dazu kamen weitere Ausbildungen zum N.L.P.-Trainer, systemischen Coach und Unternehmensberater.

Er ist seit 1988 mit Kabarettproduktionen auf Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs. Frank Astor ist Autor der Bücher "20 Methoden, sein Leben zu verplempern" (2007), das inzwischen in der 10. Auflage erschienen ist und “Future Now – Zukunft ist jetzt!” (2017), das er zusammen mit Michi Marchner geschrieben hat und das das Thema Digitalisierung und Zukunft auf humorvolle Weise beschreibt. Er betreibt eine Coaching-Praxis am Ammersee und leitet Seminare für Zielfindung, Persönlichkeitsentwicklung, Führung und Moderation.

Seit 2000 tritt er vornehmlich bei Firmenevents als Entertainer und Redner auf und präsentiert firmeninterne Inhalte und Themen auf humorvolle Weise.

Programme 

 Das Menschliche Programm – Meine Frau, mein Roboter und ich  (Frank Astors brandneue Zukunftsshow)
 8 Wege, seine Arbeit aufzuschieben. Seminarkabarett über Zeitmanagement (Texte: Malte Leyhausen)
 20 Methoden, sein Leben zu verplempern. Seminar-Kabarett mit Musik (über 750 auf deutschen Bühnen und bei Firmenevents)
 In 5 Minuten zum Millionär. Seminar-Kabarett (Textbuch: Malte Leyhausen)
 Was Sie schon immer über Kundenorientierung vergessen wollten! Vertriebskabarett-Seminar (Texte: Klaus Kröhnert und Frank Astor)
 Projekte in den Sand setzen, leicht gemacht! 1. Business Comedy über Projektmanagement (Texte: Malte Leyhausen)
 Welt im Wandel! interaktives Symposium
 Geld.Macht.Glücklich! Top recherchiertes Finanzkabarett und eine Anleitung wie wir es schaffen, reich und glücklich zu werden!
 Robo Sapiens – Gibt es ein Leben zwischen o und 1? Trend- und Zukunftsshow
 Future Now – Zukunft ist jetzt! – Europaweit einzige Keynoteshow über Digitalisierung und Megatrends

Werke 
 Dein Erfolg liegt in Dir – systemisches Selbstmanagement mit der 4-Körper-Aufstellung, Remote Verlag, 2021 ISBN 978-3-948642-23-5
 20 Methoden, sein Leben zu verplempern. House of the Poets, Paderborn u. a. 2007, ISBN 978-3-936706-12-3 (Hotpoets 8), (Buch mit CD).
 mit Michi Marchner: Future Now – Zukunft ist jetzt!, Book on Demand 2017, ISBN 978-3-86460711-0.
 Frank Astor – Nur das Beste. Musik CD des Programms “Männer kommen anders!”.

Weblinks 
 
 
 Frank Astors Website

Motivationstrainer
Autor
Filmschauspieler
Deutscher
Geboren 1959
Mann